Le terme blooper est :
 un mot anglais qui signifie « gaffe », « bourde » (dans un film, une émission télé), le pluriel bloopers désignant un bêtisier.

Voir aussi 

 Bloopers, émission télévisée
 Blooper est un cartoon de la série Merrie Melodies.